Про-лига Ирана 2005/2006 () — 24-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 1 сентября 2005 года и закончился 21 апреля 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2005/06 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2005/2006
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2005 году
Спорт в Иране в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006